Madonnas diskografi kan syfta på:

 Madonnas albumdiskografi
 Madonnas singeldiskografi